Coca de Alba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Coca de Alba (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Coca de Alba (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar